Катоба има више значења:
 Катоба Индијанци 
 Округ Катоба (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Катоба (Јужна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Катоба (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Катоба (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Катоба (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина